Mikkelsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mikkelsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Mikkelsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar